Curicta är ett släkte av insekter. Curicta ingår i familjen vattenskorpioner. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenskorpioner